Serpula tetragona är en ringmaskart som beskrevs av Armand-Marie-Vincent-Joseph Renier 1804. Serpula tetragona ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tetragona